Косколово — топоним в России:

 Косколово — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Косколово — остановочный пункт, железнодорожная платформа на линии Калище — Усть-Луга.